Sofia Samodourova (ou Samodurova; en ) est une patineuse artistique russe née le  à Krasnoïarsk. Elle a remporté le Championnat d'Europe de patinage artistique 2019.

Son entraîneur est Alexeï Michine.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Naissance en juillet 2002
Naissance à Krasnoïarsk
Championne d'Europe de patinage artistique